Im Morgengrauen ist es noch still () steht für:

 Im Morgengrauen ist es noch still (Roman), Roman von Boris Wassiljew
 Im Morgengrauen ist es noch still, sowjetischer Film von 1972 nach dem gleichnamigen Roman
 Im Morgengrauen ist es noch still (Fernsehserie), chinesisch-russische Fernsehserie (2005) nach dem Roman

ru:А зори здесь тихие